Алекса́ндра Бе́реш (; ) — венгерская кёрлингистка, чемпионка мира по фитнесу (Ms. Fitness World `96) и фотомодель, снимающаяся для обложек модных журналов.

В Венгрии она известна как «легенда фитнеса». В 1997—1999 она входила в первую десятку на различных европейских турнирах по бодибилдингу.

Достижения 
 : золото (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
 : золото (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Венгрии
Чемпионы Венгрии по кёрлингу
Фотомодели Венгрии
Культуристы по алфавиту
Культуристки